Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2009 го́да () — 18-й сезон Первой лиги Латвии по футболу, который прошёл с 25 апреля по 7 ноября 2009 года.

Турнирная таблица 

Команды, помеченные курсивом, принимают участие в Первой лиге вне конкуренции, так как являются дублёрами клубов Высшей лиги.

Лучшие бомбардиры 

 «Каугури/PBLC» засчитано техническое поражение (0:3) за участие в игре 17-го тура «Каугури/PBLC» — «Юрмала» (22 августа, 4:2) незаявленного игрока Павла Скаленко.
 Клуб «Каугури/PBLC» подал протест, указывая, что в данной игре в составе «Юрмалы» участвовал незаявленный игрок Артур Бурнин (вместо него в протоколе игре был указан его отец — президент «Юрмалы» Александр Бурнин). Однако ДК ЛФФ отклонила этот протест, мотивируя это тем, что идентификация игроков происходит по фамилии и указанному в протоколе номеру, а не по имени.
 В переходных матчах за право в 2010 году играть в Высшей лиге «Яуниба» обыграла рижскую «Даугаву» — 1:1 (1:1 и 0:0, по правилу гостевого гола — 1:0).

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2009
 Кубок Латвии по футболу 2009/2010
 Вторая лига Латвии по футболу 2009

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

2009
Футбол в Латвии в 2009 году